Roman Hagara – ex velista austriaco
 Vladimír Hagara – calciatore cecoslovacco
 Zsuzsa Hagara – ex cestista ungherese